Нодар Амбросиевич Бандзеладзе (, ) — советский и узбекистанский монументалист и скульптор грузинского происхождения. Член Союза художников СССР (1967), Заслуженный деятель искусства Узбекистана (1987), лауреат Государственной премии Узбекистана имени Хамзы (1977).

В 1963 году окончил Тбилисскую художественную академию. Сразу после учёбы, переехал в Самарканд и там продолжил свою деятельность. Среди наиболее известных работ скульптора «Самаркандская художница» (1964), «Слушают Насреддина» (1975), «Материнство» (1980), «Спящий ребенок» (1980), «Близнецы» (1983), «Миршарапов на коне» (1984), «Траур» (1984) и другие.

См. также 
 Грузины в Узбекистане

Примечания

Литература 
 Нодар Бандзеладзе — 

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР